Dit is een lijst van de rectores magnifici van de Universiteit Leiden. Onder de Leidse rectoren zijn drie Nobelprijswinnaars (Lorentz, Kamerlingh Onnes en Einthoven), beroemde medici als Boerhaave en Albinus, diverse ministers (Johannes van der Palm en Julius Christiaan van Oven), een minister-president (Thorbecke) en geleerden als Fruin, Snouck Hurgronje en Huizinga. De huidige rector magnificus is Hester Bijl, aangetreden op 8 februari 2021; zij is tevens de eerste vrouwelijke rector magnificus in de geschiedenis van de universiteit.

Het hoge aantal Leidse rectoren komt deels door de lange historie van de Leidse universiteit (meer dan vier eeuwen), maar anderzijds ook door de gewoonte van een eenjarig rectoraat. Praktisch tot ca. 1970 werd de Leidse rector door zijn collega-hoogleraren voor de duur van één jaar gekozen als primus inter pares (en in sommige tijden simpelweg als oudste in leeftijd). De afschaffing van de gewoonte van een eenjarig rectoraat gaat (rond 1970) samen met de professionalisering en bureaucratisering van westerse universiteiten. Van 2005 tot 2021 was de rector magnificus tevens voorzitter van het college van bestuur van de universiteit. Bij het emeritaat van Carel Stolker in 2021 werden de functies weer gesplitst, omdat het vanwege de toegenomen werkdruk niet meer mogelijk was ze te combineren.

16e eeuw

1575–1600

17e eeuw

1601–1620

1621–1640

1641–1660

1661–1680

1681–1700

18e eeuw

1701–1720

1721–1740

1741–1760

1761–1780

1781–1800

19e eeuw

1801–1820

1821–1840

1841–1860

1861–1880

1881–1900

20e eeuw

1901–1920

1921–1940

1941–1960

1961–2000

21e eeuw

Zie ook 
 Lijst van voorzitters van het college van bestuur van de Universiteit Leiden
 :Categorie:Hoogleraar aan de Universiteit Leiden
 :Categorie:Rector magnificus van de Universiteit Leiden

Externe link 
 Website Universiteit Leiden
 Leidse Hoogleraren vanaf 1575

Literatuur 
 Harm Beukers [et al].: Album Scholasticum academiae Lugduno-Batavae MCMLXXV-MCMLXXXIX. (1975–1989 = deel 3), Leids Universiteits-Fonds, Leiden, 1991. Geen ISBN
 R.E.O. Ekkart: Athenae Batavae. De Leidse Universiteit / The University of Leiden 1575-1975. Universitaire Pers Leiden, 1975. 
 Icones Leidenses. Leiden, Universitaire Pers, 1973.

Noten

Rectores magnifici van de Universiteit Leiden
 
Leiden rectores